Фистула ( — «трубка»):
 Фи́стула, или свищ, — патологический или искусственно созданный канал в теле.
 Фисту́ла — название флейты: сначала — одноствольной, позднее — многоствольной.
 Фистула́, или фальцет, — верхний головной регистр певческого голоса.